Srebrnik je lahko:

srebrnik - srebrni kovanec.
Srebrnik - naselje v občini Bistrica ob Sotli
Srebrnik, slovenski priimek